Carmen Herrera Gómez (n. 1974), judoka espanyola
 Carmen Herrera Nieto (n. 1915), pintora cubana

Vegeu també: Carmen Herrero Blanco (n. 1948), economista espanyola